Morad ist der Name von:
 Morad (* 1999), spanischer Rapper

Morad ist der Familienname folgender Personen:
 Daniel Morad (* 1990), kanadischer Rennfahrer
 Laila Morad (1918–1995), ägyptische Schauspielerin und Sängerin, siehe Leila Mourad

Siehe auch:
 Mourad
 Murad
 Murat